'American Forum For Israel'  — еврейская организация в США, созданная русскоязычными евреями Америки с целью стать частью Всемирного Сионистского Движения и принять участие в выборах во Всемирный Сионистский Конгресс.

Миссия 
Миссия 'American Forum for Israel' — привлечь евреев США к сохранению Израиля как сильного демократического, еврейского государства и бороться за интеграцию русскоязычных евреев Америки в американские еврейские общины на основах про-израильской деятельности и практического сионизма, сформулированного в «Иерусалимской платформе» — во имя консолидации всех евреев Америки на благо Израиля.

История 
'American Forum for Israel' был создан в 2002 нью-йоркскими врачами Дмитрием Щигликом (председатель Совета Директоров) и Игорем Бранованом (Президент). Позже в качестве вице-президента к ним присоединился бизнесмен Алекс Ровт.

Тогда же создатели Форума впервые начали кампанию по выдвижению делегатов на Всемирный Сионистский Конгресс.

«Нам удалось собрать несколько тысяч голосов, однако руководство WZC, использовав всевозможные бюрократические придирки, забраковало 90 % бюллетеней, чтобы не дать русскоязычным делегатам прорваться в конгресс», — вспоминает Президент 'American Forum for Israel' д-р Бранован. В итоге организация получила всего одно место, которое поделили между Д. Щигликом и И. Бранованом.

Деятельность 
На выборах во Всемирный Сионистский Конгресс в 2015 году список American Forum for Israel достиг исторического успеха, его кандидаты получили 10 мест и смогли кардинальным образом переформатировать работу и подход Конгресса к сионизму в диаспоре.

Делегатам American Forum for Israel удалось остановить выделение бюджетных средств на организации, которые действуют против Израиля и Армии Обороны Израиля, наносят ущерб еврейской поселенческой активности в Иудее и Самарии, поддерживают бойкот (BDS) Израиля, бесконечные уступки палестинцам и позорные переговоры с Ираном.

Благодаря делегатам American Forum for Israel, впервые в истории Конгресса был выделен бюджет на программы для русскоязычных евреев Америки, включая уроки иврита, празднование израильских и еврейских праздников, специальные мероприятия для переживших Холокост и ветеранов Второй Мировой Войны, а также мероприятия для знакомств одиноких еврейских мужчин и женщин (шидух), занятия Торы, уроки еврейской истории и традиций на русском языке, демонстрации в поддержку Израиля.

В 2020 году 'American Forum for Israel' снова баллотируется во Всемирный Сионистский Конгресс со списком из 58 кандидатов. Все они — русскоязычные евреи-иммигранты, выходцы из бывшего СССР.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт American Forum For Israel

Примечания 

Еврейские организации
Еврейские организации США
русско-американская община